Diclidia är ett släkte av skalbaggar. Diclidia ingår i familjen ristbaggar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Ristbaggar
Diclidia